Luga, uma cidade do Oblast de Leningrado, na Rússia
 21919 Luga
 Luga (cratera)
 Rio Luga

Desambiguação
Desambiguações de topônimos